CIR est un sigle composé des trois lettres C, I et R qui peut faire référence à :
 Comité intergouvernemental pour les réfugiés ;
 Commission internationale du riz ;
 Convention des institutions républicaines, un parti politique français disparu ;
 centre instantané de rotation, en mécanique du solide ;
 crédit d'impôt recherche, en France ;
 Comité interministériel du renseignement.

CIR est un code qui peut faire référence à :
 , dans l'Illinois, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.